Растяпин — фамилия; имеет женскую форму Растяпина.
 Растяпин, Василий Сергеевич (1923—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант, Герой Российской Федерации.
 Растяпин, Иван Михайлович — участник Великой Отечественной войны, старший сержант, один из полных кавалеров ордена Славы, награждённых в годы войны четырьмя орденами Славы.